Тангалунга, или островная виверра () — вид хищных млекопитающих семейства .

Вид распространён на Малайском полуострове, Суматре и прилегающих островах, Борнео, Сулавеси, Филиппинах. Проживает в первичных и вторичных лесах и в обрабатываемых местностях, прилегающих к лесу. Встречается от уровня моря до высоты 1200 м над уровнем моря.

Длина тела от 61 до 67 см, длина хвоста 28,5-35,5 см, длина задней ступни 94-105 мм, вес 4-5 кг.

Верхняя часть тела серого цвета с многочисленными чёрными пятнами. Чёрная полоса вдоль срединной линии продолжается до кончика хвоста. Нижние части тела белые с чёрными густыми пятнами до горла. Лапы черноватые. Хвост имеет около 15 чёрных полос.

Внешне похож на виды азиатскую и крупнопятнистую цивету, при этом последние крупнее и с меньшим количеством полос на хвосте.

Ведёт ночной и преимущественно наземный образ жизни, но иногда поднимается на деревья. Рацион включает в себя большое разнообразие беспозвоночных и мелких позвоночных, найденных в основном в лесной подстилке. Может посещать лесные лагеря и кормиться пищевыми отходами.

Основной угрозой является человек, а именно охота, в том числе при помощи собак и ловушек. Находятся в большом числе охранных территорий по всему ареалу.

Примечания

Ссылки 
 Viverra tangalunga на сайте ARKive

Животные, описанные в 1835 году
Циветы
Млекопитающие Юго-Восточной Азии